Batman & Robin, een film uit 1997 gebaseerd op de Batman-strips
 Batman and Robin (filmserie), een 15-delige filmserie uit 1949